Андре́й Коле́сников:
 Колесников, Андрей Александрович (род. 1984) — российский футболист.
 Колесников, Андрей Борисович (род. 1977) — генерал-майор, командующий 29-й общевойсковой армией Восточного военного округа во время вторжения России на Украину.
 
 
 Колесников, Андрей Владимирович (род. 1965) — российский обозреватель, журналист и политолог.
 Колесников, Андрей Иванович (род. 1966) — российский журналист, редактор, публицист.